Wocke ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Gustav Wocke (1808–1879), deutscher Jurist und Politiker
 Erich Wocke (1863–1941), deutscher Gärtner und Spezialist für Alpenpflanzen

 Maximilian Ferdinand Wocke (1820–1906), deutscher Entomologe, Apotheker und Arzt
 Sven Wocke (* 1982), deutscher Schwimmer

Siehe auch:
 Woke
 Wocken